Finesse (bier), een Belgisch bier
 Finesse (bridge), een speelwijze in Bridge
 Finesse (nummer), een nummer van de Amerikaanse zanger Bruno Mars